Dedrick ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Dedrick (1947–2010), US-amerikanischer Musiker und Komponist
 Rusty Dedrick (1918–2009), US-amerikanischer Jazz-Trompeter, Arrangeur und Komponist